„Речной трамвайчик“ e студиен албум на руската певица Алла Пугачова, издаден на 7 ноември 2001 г. от звукозаписната компания арт студио „АЛЛА“.

Списък на песните

Източници

Външни препратки 
 Речной трамвайчик в сайта Discogs

Албуми на Алла Пугачова
Музикални албуми от 2001 година